Adrie van Kraaij (1953), voormalig voetballer
Fred van der Kraaij (1946), Nederlands econoom
Hans Kraay sr. (1936-2017), voetbalcommentator, voetballer en voetbaltrainer
Hans Kraay jr. (1959), televisiepresentator en voormalig voetballer
Michael Kraaij (1992), golfer
Niels Kraaij (1971), golfer